Sobieski (singular masculino; singular femenino Sobieska, plural: Sobiescy) es un apellido de la nobleza polaca y puede referirse a:

 Juan III Sobieski, Rey de la Mancomunidad polaco-lituana entre 1674 y 1696.
 Jacobo Sobieski (1590-1646), padre del Rey Juan III Sobieski.
 Aleksander Benedykt Sobieski (1677 – 1714), hijo del Rey Juan III Sobieski.

 Jaime Luis Sobieski ((1667-1737), heredero de la corona polaca.
 Maria Klementyna Sobieska, esposa de Jacobo III de Inglaterra.
 Teresa Kunegunda Sobieska (1676-1730), princesa polaca

 Leelee Sobieski (1983-), actriz estadounidense, pretendida descendiente de Juan III Sobieski.

Apellidos polacos
Casas nobiliarias de Polonia